Иново — топоним:
 Иново — село в общине Видин Видинской области, Болгария.
 
 Иново — озеро в Браславском районе Витебской области Белоруссии.

 Иново — сельский населенный пункт на правом берегу реки Стрмна в Заечарском округе Сербии.